Vångagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vångagylet (Stoby socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun, 
Vångagylet (Örkeneds socken, Skåne), sjö i Osby kommun, 
Västra Vångagylet, sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Jämshögs socken, Blekinge, 624312-141490), sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Jämshögs socken, Blekinge, 624716-141394), sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624398-142524), sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 624517-142648), sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625080-142125), sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625197-141671), sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet (Kyrkhults socken, Blekinge, 625608-142349), sjö i Olofströms kommun, 
Östra Vångagylet, sjö i Olofströms kommun, 
Vångagylet, Småland, sjö i Älmhults kommun,

Se även
Vångsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn